Castelvecchio je název mnoha italských obcí. Výraz lze přeložit jako „starý hrad“ oproti nověji založeným Castelnuovo („nový hrad“).

Obce 
 Castelvecchio Calvisio – italská obec v provincii l'Aquila
 Castelvecchio di Rocca Barbena – italská obec v provincii Savona
 Castelvecchio Subequo – italská obec v provincii l'Aquila

Frazioni 
 Castelvecchio – část obce Capannori v provincii Lucca
 Castelvecchio – část obce Firenzuola v provincii Florencie
 Castelvecchio – část obce Massa Martana v provincii Perugia
 Castelvecchio – jediná část obce Monte Porzio v provincii Pesaro a Urbino
 Castelvecchio – část obce Narni v provincii Terni
 Castelvecchio – část obce Pescia v provincii Pistoia
 Castelvecchio – část obce Preci v provincii Perugia
 Castelvecchio – část obce Prignano sulla Secchia v provincii Modena
 Castelvecchio – část obce Sante Marie v provincii l'Aquila
 Castelvecchio – část obce Umbertide v provincii Perugia
 Castelvecchio – část obce Valdagno v provincii Vicenza
 Castelvecchio Pascoli – část obce Barga v provincii Lucca

Další významy 
 Castelvecchio, pevnost ve Veroně, sídlo Městského muzea Castelvecchio
 Castelvecchio, pevnost v Padově
 Castelvecchio, původní jádro města Siena
 Castelvecchio, ves dnes již jen ve stavu rozvalin v obci San Gimignano v provincii Siena
 Castelvecchio, původní opevněné jádro obce Carpi v provincii Modena, dosud patrné na Náměstí krále Astulfa
 Castelvecchio, původní opevněné jádro obce Castel Goffredo v provincii Mantova, dosud patrné v uličkách a některých budovách
 Castelvecchio, italský název pro ves Kaštel Sućurac v chorvatském souměstí Kaštela mezi Trogirem a Splitem,
 Castelvecchio, zřícenina starého hradu poblíž Siusi v oblasti Horní Adiže
 Castelvecchio, přírodní rezervace v provincii Siena
 Castelvecchio sull'Arno na Lastra a Signa v metropolitním městě Florencii
 hrad (dnes soukromý) u obce Testona v Moncalieri (Turín)

Externí odkazy 
 

Sídla v Itálii
Italská slova a fráze